Beanspruchung steht für:

 Beanspruchung, in der Technischen Mechanik ein begrifflicher Ausdruck für die Auswirkung einer äußeren Belastung auf das Innere eines Körpers
 Beanspruchung (Sport), individuelle Reaktion eines Organismus auf eine Belastung (Sport)
 Beanspruchung (Arbeitswissenschaft), die Arbeitsbeanspruchung (nach DIN 33400 die individuelle Auswirkung der Arbeitsbelastung auf den Menschen in Abhängigkeit von seinen Eigenschaften und Fähigkeiten)
 Beanspruchung (Humanwissenschaften), Summe von Einflüssen, die zur physischen oder psychischen Ermüdung führen
 Beanspruchung (Psychologie), unmittelbare Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, siehe Belastung (Psychologie)

Siehe auch
 Belastung